Појнт Плезант има више значења:
 Појнт Плезант (Њу Џерзи)
 Појнт Плезант (Западна Вирџинија)